Жужова Гора — моренный одиночный холм высотой 142,8 м над уровнем моря на севере Лужской возвышенности, расположен в сельском поселении Лядская волость Плюсского района Псковской области..

Находится в лесном массиве между деревень Полуяково, И́гомель и Погре́бище в расстоянии 4-4.5 километра. Является высшей точкой Плюсского района и Лядской волости.

На вершине горы расположены: разрушенный геодезический знак (местн. — маяк), плоский валун под названием Шишак, следы окопов.

Исторические сведения 
Впервые упоминается в писцовой книге 1571 года, когда возле этого холма стояла ныне несуществующая, а в те времена уже опустевшая, деревня в поместье Ондрея Иванова сына Харламова.
«Дер.Жужола, 3 обжы пусты, пашни в поле на обжу по 3 четверти, а в дву по тому-ж, {а отхожие пашни в Прудищех 4 четверти}, сенного закосу 6 копен на Плюсе на реки; да гора Жужела, около горы верста, а на ней лес сосна.»

Примечания 

Плюсский район
Холмы России